Niemcy:
 Wieda – dzielnica gminy Walkenried w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Wieda – rzeka